Donald Ban Macwilliam ist der Name folgender Personen:

* Donald Ban Macwilliam (Rebell, † 1187) († um 31. Juli 1187), schottischer Adliger und Rebell
 Donald Ban Macwilliam (Rebell, † 1215) († vor 15. Juni 1215), schottischer Rebell